Крус-Алта () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Риу-Гранди-ду-Сул. Население составляет 	150 223	 человека (на 2010 год). Площадь — 	8 448,866	 км². Плотность населения — 	17,78	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 2 327 059 301,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 14 709,39 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,770 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Алту-Алегри
 Боа-Виста-ду-Кадеаду
 Боа-Виста-ду-Инкра
 Кампус-Боржис
 Крус-Алта
 Эспумозу
 Форталеза-дус-Валус
 Ибируба
 Жакуизинью
 Жоя
 Кинзи-ди-Новембру
 Салданья-Маринью
 Салту-ду-Жакуи
 Санта-Барбара-ду-Сул

Микрорегионы штата Риу-Гранди-ду-Сул